Teacher's Pest – cortometraggio del 1928 diretto da Sam Newfield
Teacher's Pest – cortometraggio del 1931 diretto da Dave Fleischer
Teacher's Pest – cortometraggio del 1939 diretto da Del Lord
Teacher's Pest – cortometraggio del 1950 diretto da Izzy Sparber